Хуан Себастьян Кабаль і Роберт Фара були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, поступившись у фіналі парі Пабло Карреньйо Буста і Пабло Куевас з рахунком 6-4, 5-7, [10-8].

Сіяні пари 

  Джеймі Маррей /  Бруно Соарес (півфінал)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (чвертьфінал)

  Пабло Карреньйо Буста /  Пабло Куевас (чемпіони)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (фінал)

Вайлд-кард 

  Томаз Беллуччі /  Тьягу Монтейру (1-ше коло)

  Фабрісіо Нейс /  Жоао Соуза (1-ше коло)

Кваліфіканти 

  Факундо Баньїс /  Гаштан Еліаш (чвертьфінал)

Основна сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Гільєрме Клезар /  Фабіану де Паула (1-ше коло)

  Факундо Баньїс /  Гаштан Еліаш (кваліфіканти)

Кваліфіканти 

  Факундо Баньїс /  Гаштан Еліаш

Таблиця кваліфікації

Посилання 
 
 

Rio Open
Світовий Тур ATP 2017